Ямашкин — фамилия.
 Ямашкин, Анатолий Александрович (род. 1956) — советский и российский ландшафтовед и географ.
 Ямашкин, Семён Александрович (род. 1950) — советский, российский химик.